Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Front – Charente
Saint-Front – Alta Loira